Апенраде () — власна назва.

Топоніми

Апенраде — німецька назва Обенро.

Апенраде — повіт у 1868—1920 роках.